Флаг муниципального образования Крути́нский муниципальный район Омской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 31 октября 2011 года и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию Герба Крутинского района в зелёном, голубом, белом, чёрном и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле с лазоревой оконечностью, обременённой двумя сообращёнными золотыми рыбками, летящий вправо с воздетыми крыльями серебряный пеликан с чёрными концами перьев на крыльях, чёрными глазами, золотыми клювом, надглазьями и лапами».

Обоснование символики 
Крутинский район — место самого северного гнездования пеликана в нашей стране. Это край озёрный, где птица чувствует себя комфортно. Чтобы подчеркнуть значимость озёрного края, в щите дана лазоревая оконечность, обременённая золотыми. Голубая полоса с двумя золотыми рыбками — подчёркивает значимость озёрного края.

Голубой цвет (лазурь) на флаге символизирует великодушие, честность, верность, безупречность.

Зелёный цвет — надежду, изобилие, свободу, радость.

Это интересно 
Согласно положению «О Флаге Крутинского муниципального района Омской области» флаг Крутинского муниципального района может быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также на зданиях и территориях органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых является Чердынский муниципальный район.

Также допускается использование флага Крутинского муниципального района в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, проводимых в Чердынском муниципальном районе или непосредственно связанных с Чердынским муниципальным районом.

Примечания